Корейская метеорологическая администрация основана в 1904 и присоединившаяся к Всемирной метеорологической организации в 1956. Численный прогноз погоды производится на программном обеспечении Unified Model.

Ссылки 
 Официальный сайт на корейском языке
 О ведомстве на www.top500.org
 Национальный институт метеорологических исследований

Государственное устройство Республики Корея
Национальные метеорологические службы